

Patronyme 

 Abbie Cornish (née en 1982), actrice australienne
 Jessica Ellen Cornish (née en 1988), auteure-compositrice-interprète britannique ;
 Joe Cornish (né en 1968), réalisateur, scénariste, acteur et présentateur radio anglais ;
 Kimberley Cornish (1949- ) écrivain australien ;
 Paul Cornish, joueur de rugby à XV australien ;
 Samantha Cornish (née en 1980), surfeuse professionnelle australienne ;
 Samuel Cornish (1795-1858), journaliste et abolitionniste afro-américain.

Toponyme 

 Cornish (Maine)
 Cornish (New Hampshire)
 Cornish (Oklahoma)
 Cornish (Utah)

Patronyme anglais